Раки́тина — женская форма фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Ракитина, Елена Владимировна (род. 1969) — российская детская писательница.
 Смирнова-Ракитина, Вера Алексеевна (Слётова; 1908—?) — русская советская писательница, автор биографических книг.

Псевдоним
 Ника Ракитина (настоящее имя Людмила Богданова; род. 1963) — белорусская русскоязычная писательница-фантаст.
 Топоним 
 Ракитина — деревня в Покровском районе Орловской области России.